Герб муниципального образования Яковлевский район Приморского края Российской Федерации — является официальным символом района.

Герб утверждён Решением № 89 муниципального комитета Яковлевского района 7 мая 2002 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2805.

Описание герба 

«В зелёном поле пониженный волнистый серебряный пояс, сопровождаемый вверху идущим и ревущим изюбрем с серебряными рогами и копытами, в оконечности — тремя золотыми пчёлами. В вольной части — герб Приморского края».

Описание символики 
Зелень — цвет тайги, растительного мира района, сельскохозяйственная направленность его экономики.

Серебряный пояс показывает протекающую через всю территорию района крупную реку края — Арсеньевку.

Золотой изюбрь отражает богатство и уникальность животного мира района.

Золотые пчёлы характеризуют территорию района как один из самых медоносных районов Приморья.

История герба 
Утверждённый 7 мая 2002 года герб Яковлевского района имел следующее описание: «В зеленом поле, расположен волнистый пояс, над которым расположен изюбрь с рогами и копытами. В нижней части герба три золотые пчелы в ряд».

1 апреля 2008 года Решением № 34 Думы Яковлевского муниципального района Приморского края были внесены изменения в описание герба и его символики.

См. также 
 Флаг Яковлевского района
 Гербы районов Приморского края
 Гербы населённых пунктов Приморского края

Ссылки 
 Символика. Памятники природы Яковлевского района

Примечания 

Приморский край
Я
Гербы районов России
Гербы с изображением оленя
Гербы с изображением пчелы